Comté de Steele désigne :

 Le comté de Steele, Dakota du Nord ;
 Le comté de Steele, Minnesota.